Мантере () — финская фамилия. Известные носители:

 Мантере, Микко — финский спортсмен.
 Мантере, Оскари (1874 −1942) — финский педагог, просветитель, государственный и политический деятель.
 Мантере, Пиркко (более известна под фамилией Коскимиес; 1925—2011) — финская детская писательница и иллюстратор.
 Мантере, Эро — финский музыкант, участник группы Shade Empire.